Мангольд — травянистое растение.

Фамилия 
 Мангольд, Карл Людвиг  Аманд (1813—1889) — капельмейстер.
 Мангольд, Роберт (род. 1937) — американский художник.
 Мангольд, Эрнст (1879—1961) — немецкий врач, физиолог и диетолог.
 Мангольд, Хильда (1898—1924) — немецкая эмбриолог.
 Мангольд фон Штернберг (умер в 1283) — ландмейстер Тевтонского Ордена в Пруссии.

См. также